Совместимость (в стандартизации) — свойство объекта (процесса, системы) вступать во взаимодействие с другими объектами (процессами, системами), при котором участвующие в указанном взаимодействии объекты (процессы, системы) не в полной мере исключают проявление друг друга.

Совместимость: пригодность продукции, процессов или услуг к совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований

Техническая совместимость: совместимость изделий, их составных частей, конструкционных, горюче-смазочных материалов, технологических процессов изготовления и контроля

Под данным термином могут подразумеваться, например:
 Психологическая совместимость
 Совместимость медикаментов
 Совместимость микронутриентов
 Электромагнитная совместимость
 Совместимость (информатика)
 Двоичная (бинарная) совместимость — подвид совместимости с точки зрения информатики.
 Интероперабельность